

Patronyme 

 Chase Claypool (1998-), joueur canadien de football américain. 
 Harold K. Claypool (1886-1958), représentant américain de l'Ohio.
 Les Claypool (1963-), bassiste et chanteur américain.

Toponyme 

 Claypool, census-designated place située en Arizona.

Autres 
 The Claypool Lennon Delirium, groupe de rock psychédélique américain.
 Claypool Comics, maison d'édition américaine de comics fondée en 1996.